Livezi (Vâlcea), gemeente in het Roemeense district Vâlcea.
 Livezi (Harghita), dorp in het Roemeense district Harghita.
 Livezi (Bacău), gemeente in het Roemeense district Bacău